Delegation ( aus  ‚hinschicken‘, ‚anvertrauen‘, ‚übertragen‘) steht für:
 Delegation (Abordnung), eine Gruppe von Geschäftsträgern
 Delegation (Organisationskonzept), ein Konzept der Arbeitsteilung
 eine Gesandtschaft, siehe Gesandter
 Delegation (Psychologie), (unbewusster) Auftrag, den jemand einem anderen erteilt
 Delegation (Softwareentwicklung), ein Lösungskonzept

im Speziellen:
 Nationale Delegation im Europäischen Parlament, siehe Landesgruppe
 Delegation (Tunesien), Verwaltungseinheiten in Tunesien 

Delegierung im Speziellen:
 Delegierung von Subdomains, siehe Domain Name System

Delegation für Eigennamen und Werke:
 Delegation (Band), eine britische Musikgruppe aus der Disco-Ära
 Die Delegation, ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1970
 Delegation (Film), Filmdrama von Asaf Saban aus dem Jahr 2023

Siehe auch:

 Delegat, Delegierter, Legat